Тім — чоловіче ім'я та прізвище.
 ТІМ («Телекомунікаційні інформаційні мережі») — телерадіокомпанія та Інтернет сервіс провайдер.
 «Тім» — австралійський фільм 1979 року за однойменним романом Колін Маккалоу.